A Legfőbb egy rang jelölése a Ryan Murphy által rendezett Amerikai Horror Story 3. évadában. A Legfőbb uralkodik a Coven (Salemi leszármazottak) felett. A Legfőbbet még a "boszorkányok királynője" néven is említik.

A Hét Csoda 
Amikor a Legfőbb meghal, vagy át kívánja ruházni a Főhatalmat, a boszorkányok és boszorkánymesterek összegyűlnek, és a telihold éjszakáján megtartják a Hét Csoda rítusát. Ekkor a Legfőbb rangra jelölt boszorkány bemutatja azt a 7 képességet, ami a hatalom átvételéhez és a rang felvételéhez szükséges.

Erők 
 telekinézis
 pirokinézis
 Vital Vitalis (életerő átadás / vétel)
 transzmutáció
 Descensum (alászállás a Pokolba / előző életekbe)
 koncílium (elme-kontroll)
 divináció (tisztánlátás)

Szent Áldozat 
Ha a Coven veszélyben forog, a boszorkányok segítségül hívják a Szentség Kérése nevű szertartást. Ezzel az akkor uralkodó Legfőbb feláldozza magát, és megadja a lehetőségét, hogy az új Legfőbb felemelkedjen, és megmentse a Kovent. Ez a lehető legszentebb áldozat amit a Legfőbb tehet a boszorkányaiért. A boszorkányság történelmében háromszor hívták segítségül ezt a rituálét, először a Salemi perek idején, amikor is Prudence Mather uralkodott.

Ismert Legfőbbek 
 Mallory
 Cordelia Foxx (később Cordelia Goode)
 Fiona Goode
 Anna Leigh Leighton
 MiMi DeLongpre
 Prudence Mather

Fiona Goode 
Mint a Salemi leszármazottak Legfőbbje, az elbűvölő Fiona Goode luxusban éli az életét, a Föld körül utazgat, és hírességekkel cimborál. De most visszatért New Orleans-ba, 

Miss Robichaux Akadémiájára. Többek közt azzal a céllal, hogy ismét átvegye az uralmat a Coven fölött, és, hogy rendbe hozza kapcsolatát a tőle elhidegült lányával.

Fiona megszállottja az örök életnek, és megveti öregedő testét. Bár a képességei lehetővé teszik, hogy áldozatai életerejét elszívja, még nem érte el célját. A lányával elég feszült kapcsolatban van, aki behatolónak látja anyját az akadémiára. Fiona figyelmen kívül hagyja lánya (Cordelia) kéréseit, és maga kezdi el tanítani a lányok, hogy hogyan legyenek erős boszorkányok. Mindeközben a halhatatlanságot kergeti.

Fiona egy gyönyörű, kecses nő, bár rendkívül hiú, az öregedést illetően. Ő egy kegyetlen, bűntudatot nem ismerő gyilkos. Erőteljes boszorkányként senkitől sem fél. Mások gúnyolásában és lekicsinylésében talál magának örömet. Fiona előszeretettel visel fekete ruhadarabokat, és bár gúnyos a sztereotípiákkal szemben, mégis többet megszemélyesít boszorkányként. Ha valakit haszontalannak vél, egyszerűen kiiktatja. Legyen szó egyszerű memóriatörlésről, vagy az életereje elvételéről. A hiúságától függetlenül törődik a lányával, és az akadémia boszorkányaival, de ha arról van szó, lelkiismeret furdalás nélkül felhasználja őket a saját céljaira.

Amerikai Horror Story